Варвара Михайловна Злобина () — советский учитель. Герой Социалистического Труда (1968).

Биография 
Родилась 21 декабря 1921 года в селе Таврово Воронежского уезда (сегодня входит в состав Левобережного района Воронеж). В 1941 году окончила факультет русского языка и литературы Воронежского педагогического института. С 1942 года преподавала в Новоусманском районе. Проработала двадцать лет в восьмилетней школе № 2 в Новой Усмани. Занималась популяризацией творчества поэта Александра Пушкина. Благодаря её деятельности в 1976 году в районной детской библиотеке был открыт Пушкинский музей, ставший членом российского Пушкинского общества. Организовывала в Новой Усмани регулярные Пушкинские поэтические праздники.

В 1968 году за свою культурную общественную культурную и педагогическую деятельность была удостоена звания Героя Социалистического Труда. В 1968 году участвовала во II Всесоюзном съезде учителей.

Скончалась 15 ноября 1990 года в Новой Усмани.

В Новой Усмани на аллее Славы установлен бюст Варвары Злобиной.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года
 Орден Ленина

Литература 
 Золотые звёзды земли Воронежской: Сб. документов и матер. / Составитель Э. С. Лыкова. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1989.
 Литвинова Т. Н., Юрасов А. Н. Дмитриев В. Я. // Воронежская энциклопедия / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1. — 524 с.

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда Воронежской области

Примечания 

Педагоги СССР